Hans Pfitzner – compositore e direttore d'orchestra tedesco
 Josef Pfitzner – storico tedesco dei Sudeti e politico locale nazionalsocialista
 Klaus E. Pfitzner – uno degli scopritori dell'ossidazione di Pfitzner-Moffatt
 Marc Pfitzner – calciatore tedesco, centrocampista